Le mot étage peut avoir des significations diverses selon le contexte :
 dans un bâtiment, un étage est un niveau entre plancher et plafond au dessus du rez-de-chaussée (Un bâtiment de 3 niveaux comporte 2 étages) ;
 en géologie, un étage (ou étage stratigraphique) est une subdivision d'un système géologique ;
 dans une fusée, un étage est un élément séparable ;
 en électronique, un étage est une partie d'un circuit électronique réalisant une fonction précise ; par exemple, un circuit électronique constitué de trois amplificateurs en série aura trois étages d'amplification ;
 en océanographie, un étage est une zone bathymétrique :
 étage supralittoral,
 étage médiolittoral,
 étage infralittoral ;
 en écologie, le mot étage fait référence à la stratification de différents habitats :
 un étage est une zone caractérisée par une gamme de température et/ou d'humidité :
étage nival,
étage alpin,
étage subalpin,
étage montagnard,
étage collinéen,
étage thermo-méditerranéen ;
 un étage (ou strate) est aussi un niveau de peuplement végétal caractérisé par un microclimat et une faune spécifique.

Voir aussi